Orosi kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Orosí, ort, Cartago,

USA 

 Orosi, Kalifornien, ort, Tulare County, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar